

Toponyme 

 Sarpi (Géorgie) (en), ville au bord de la mer Noire en Géorgie
 Sarpi (Bengale) (en), ville de l'ouest du Bengale en Inde

Patronyme 

 Paolo Sarpi (1552-1623), religieux et savant vénitien

Homonymie de patronyme